Puchar Ligi Walijskiej w piłce nożnej (ang. Welsh League Cup) – rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu ligowego w Walii, po raz pierwszy zorganizowane w 1992 roku.

Format 
Od inauguracyjnego sezonu 1992/93 format zmieniał się wiele razy. Od sezonu 2006/07 istnieje obecny format. W turnieju występują kluby tylko z Welsh Premier League. Rozgrywany jest systemem jesień - wiosna. Prowadzono jeden lub dwa mecze na boisku jednej z walczących drużyn. W przypadku, gdy po zakończeniu podstawowego czasu gry wynik nie rozstrzygnięty, przeprowadza się natychmiast dogrywkę (2 x 15 min.) i jeżeli nadal remis, zespoły strzelają serię rzutów karnych. Na początku zespoły są podzielone na grupy, z których zwycięzca kwalifikuje się do 1/4 finału. Zwycięzca Pucharu Ligi nie otrzymywał prawo do gry w Lidze Europy UEFA.

Historia 
W sezonie 1992/93 startowały pierwsze oficjalne rozgrywki o Puchar Ligi Walijskiej. Pierwszy finał rozegrano 22 maja 1993 roku. W tym meczu Afan Lido pokonał po dogrywce 1:1 i rzutach karnych 4:3 Caersws

Najbardziej utytułowany klub to The New Saints, który wygrywał trofeum 9 razy.

Nazwy sponsorskie 
1992–2003: Welsh League Cup
2003-2012: Loosemores League Cup
2012-2016: The Word Cup
2016-: Nathaniel MG Cup

Finały

Statystyki

Zobacz też 
 Welsh Premier League
 Puchar Walii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Walijskiego Związku Piłki Nożnej 
 Lista meczów na stronie RSSSF 
 

Walia
Rozgrywki piłkarskie w Walii